PB sau Pb poate fi:

 Plumb, element chimic cu simbolul Pb
 Paraíba, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Punjab, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Paintball

Legături externe 
 
  „PB” la acronymfinder.com

Acronime de două litere